Соболевський Анатолій Вікентійович (1932-2012) — білоруський театрознавець, педагог
 Соболевський Григорій Федорович (1741-1807) — російський лікар-ботанік і фармаколог
 Соболевський Олексій Іванович (1857-1929) — російський філолог-славіст, палеограф і фольклорист
 Соболєвський Петро Станіславович (1904-1977) — російський актор
 Соболевський Петро Григорович (1782-1841) — російський інженер і дослідник у галузі металургії
 Соболевський Сергій Іванович (1864-1963) — російський філолог-класик

Соболевський — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Соболевський — хутір, Слов'янський район, Краснодарський край

Див. також 
 Соболевська